Bundestagswahlkreis 53 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Göttingen (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Goslar – Northeim – Osterode (2009)
 Bundestagswahlkreis Göttingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Aachen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Aachen-Stadt (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Harz (Niedersachsen) (1949 bis 1961)